Monsenhor José Augusto Ferreira (Braga, 2 de Janeiro de 1860 - Braga, 21 de Janeiro de 1944) foi um religioso e erudito português.

Foi prior de Vila do Conde entre 1893 e 1921. Distinguiu-se como historiador, tendo sido sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e da Real Academia Galega da Corunha.

Vários dos seus trabalhos incidem sobre Vila do Conde, em cuja historiografia foi pioneiro, com o celebrado Villa do Conde e seu Alfoz (1923), e Os Túmulos do Mosteiro de Santa Clara de Villa do Conde (1925).

As suas obras mais importantes porém são as que dedicou à Arquidiocese de Braga; entre elas contam-se os Fastos Episcopais da Igreja Primacial de Braga em vários volumes, e os Estudos Histórico-Litúrgicos, onde aclara importantes aspectos que a investigação ainda não tinha tratado devidamente.

Também historiou a Diocese do Porto.

A Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira dedica-lhe um verbete, que é preenchido principalmente pela longa lista das suas publicações. Na Enciclopédia Verbo, escreveu sobre ele outro notável historiador bracarense, o professor de Coimbra Avelino de Jesus Costa, que faz uma avaliação global da sua obra.

Jose Augusto Ferreira
Naturais de Braga
Padres católicos de Portugal